Reiszig Ede (1848–1908)  Békés, majd Vas vármegye főispánja, kereskedelemügyi, majd belügyi államtitkár
 Reiszig Ede (1873–1946) történész, genealógus